Herszele z Ostropola – postać folkloru żydowskiego
 Herszele z Ostropola – dramat Jakuba Zonszajna